Liga de Fútbol Profesional Boliviano 2015/2016 är den 39:e säsongen av den bolivianska högstadivisionen i fotboll. Mästerskapet kvalificerade lag till Copa Sudamericana 2017 och Copa Libertadores 2017.

Kvalificering för internationella turneringar
Copa Libertadores 2017 (tre platser)
Vinnare av Torneo Apertura: Sport Boys
Vinnare av Torneo Clausura:
Bäst placerade valbara lag i den sammanlagda tabellen:
Copa Sudamericana 2017 (fyra platser)
Vinnare av den sammanlagda tabellen:
Bästa valbara laget i den sammanlagda tabellen:
Bästa valbara laget i den sammanlagda tabellen:
Bästa valbara laget i den sammanlagda tabellen:

Poängtabeller

Torneo Apertura
Vinnaren av Torneo Apertura kvalificerade sig till Copa Libertadores 2017.

Färgkoder: – Mästare och kvalificerade för Copa Libertadores 2017.

Torneo Clausura
Vinnaren av Torneo Clausura kvalificerade sig till Copa Libertadores 2016.

Färgkoder: – Mästare och kvalificerade för Copa Libertadores 2017.

Sammanlagd tabell
Segraren av Torneo Apertura respektive Clausura fick en varsin plats i Copa Libertadores 2017 tillsammans med det i övrigt bäst placerade laget i den sammanlagda tabellen. Det bästa laget i den sammanlagda tabellen kvalificerar sig för Copa Sudamericana 2017 tillsammans med de tre bäst placerade lagen som inte redan kvalificerat sig för Copa Libertadores.

Se även
Copa Sudamericana 2015
Copa Sudamericana 2016
Copa Sudamericana 2017
Copa Libertadores 2016
Copa Libertadores 2017

Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015 i Bolivia
2016 i Bolivia